

Chimie 
 Exotherme peut qualifier un composé qui libère de la chaleur : voir réaction exothermique.

Zoologie
 Exotherme peut qualifier un animal qui contrôle la température de son corps grâce à des moyens externes (se mettre au soleil, par exemple) : voir poïkilotherme.